Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 1996 war die fünfte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 10. bis 16. Mai 1996 im Matchroom Schijnpoort in Antwerpen statt.

Europameister wurde der Schotte Graham Horne durch einen 8:5-Sieg im Finale gegen den Isländer Kristján Helgason.

Modus 
Die 49 Teilnehmer wurden zunächst in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1996 bei CueTracker
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1996 bei snooker.org

1996
Europameisterschaft
Billardturnier in Antwerpen